Lingayen – miasto na Filipinach
 Lingayen – zatoka na Filipinach